Richard Cohen peut faire référence à :

  (1941- ), columniste du Washington Post
  (1947- ), escrimeur et auteur britannique,
  (1952- ), militant,
  (1952- ), propriétaire de C&S Wholesale Grocers,
 , correspondant du National Journal,
  (1946- ), professeur à l'Hebrew University of Jerusalem
  (1948- ), journalise et producteur de nouvelles télévisées,
 Richard S. Cohen (1937–1998), juriste américain,
  (1968- ), auteur de Tough Jews, The Avengers, Lake Effect et Sweet and Low,
 J. Richard Cohen, président du Southern Poverty Law Center,
 Richard Cohen, personnalité new-yorkaise,
  (1949- ), sénateur du Minnesota.